Mariakerke steht für:

 Mariakerke (Gent), Teilgemeinde der flämischen Stadt Gent
 Liste von Marienkirchen#Belgien